Buzzard Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Knob (Towns County, Georgia, 1136 m)	
 Buzzard Knob (Towns County, Georgia, 1151 m)	
 Buzzard Knob (Casey County, Kentucky)	
 Buzzard Knob (Logan County, Kentucky)	
 Buzzard Knob (Pulaski County, Kentucky, 374 m)	
 Buzzard Knob (Pulaski County, Kentucky, 403 m)	
 Buzzard Knob (Pulaski County, Kentucky, 427 m)	
 Buzzard Knob (Rowan County, Kentucky)	
 Buzzard Knob (Maryland)	
 Buzzard Knob (Buncombe County, North Carolina, 1048 m)	
 Buzzard Knob (Buncombe County, North Carolina, 980 m)	
 Buzzard Knob (Macon County, North Carolina, 1069 m)	
 Buzzard Knob (Macon County, North Carolina, 1288 m)	
 Buzzard Knob (Tennessee)